Sezon 2008/2009 Football League Championship (nazywanej również Coca-Cola Football League Championship z powodu sponsora) – piąty sezon rozgrywek ligi pod tą nazwą. Rozgrywki rozpoczęły się 9 sierpnia 2008 roku, a zakończyły 25 maja 2009 roku. Zwycięzcą ligi został Wolverhampton Wanderers.

Drużyny

Informacje o klubach

Zmiany trenerów

Stroje 

Źródło

Tabela 

|-}

Baraże o awans

Półfinały 

2:1 dla Sheffield United po dwóch meczach

3:0 dla Burnley po dwóch meczach

Finał

Wyniki meczów

Najlepsi strzelcy

PFA Team of the Year 
Skład zespołu złożonego z najlepszych graczy tego sezonu Championship, wybranego przez członków PFA, opierał się na formacji 4-4-2. Spośród jedenastu nominowanych zawodników jedynie trzech zostało wyróżnionych po raz drugi (Keiren Westwood, Roger Johnson i Jason Scotland), pozostali znaleźli się w tym zespole po raz pierwszy.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ligi 

2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii